Cassadaga peut faire référence à :

 Cassadaga, album du groupe  sorti le  ;
 Cassadaga, film d' sorti le  ;
 , localité de Floride ;
 Cassadaga, localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York aux États-Unis.